Гаранд может иметь значения:

Фамилия 
 Гаранд, Джон (1888—1974) — американо-канадский инженер-конструктор, создатель самозарядной винтовки M1 Garand
 Гаранд, Патрис (род. 1960) — французский футболист и тренер, Олимпийский чемпион 1984 года.
 Пьер Гаран (род. 1972) — франкоканадский музыкант, певец и актёр.

Обозначение 
 M1 Garand — американская самозарядная винтовка, разработанная канадским конструктором Джоном Гарандом.